Учебно-тренировочная база «Высокий» () — учебно- и спортивно-тренировочная база харьковского футбольного клуба «Металлист 1925», расположенная в посёлке городского типа Высокий. Находится в 15 минутах езды от 

международного аэропорта «Харьков» и 20 километрах от центра Харькова.

Описание 
База «Металлиста 1925» состоит из нескольких футбольных полей, крупного гостиничного комплекса и медико-реабилитационного центра. Реконструировалась в двух очередях специально для Евро-2012. Строительство первой очереди было завершено в 2009 году, в состав вошли несколько футбольных полей, современная пятизвёздочная гостиница «Металлист», VIP-зона с апартаментами класса «люкс», медико-реабилитационный центр с бассейном площадью 136 м² (17 x 8), зона допинг-контроля, пресс-центр и некоторые другие пристройки. Строительство второй очереди длилось с весны по осень 2011 года, в её состав вошёл дополнительный гостиничный комплекс с 33 номерами. Всего в объединённом гостиничном комплексе 88 номеров (с учётом номера корпуса молодёжной команды). Стоимость реконструкции составила 24,6 миллионов долларов США.

Примечания

Ссылки 
 Разминка игроков футбольного клуба «Металлист» на базе «Высокий» перед игрой против «Локомотива» из Купянска
 Футбольное поле УТБ «Высокий»

ФК «Металлист»
Спортивные сооружения Харькова
Футбольные тренировочные базы